Динево е село в Южна България. То се намира в община Хасково, област Хасково.

География 
Динево е разположено в близост до град Хасково, на 15 километра от град Хасково по международния път Е80 в посока на град Харманли.

Население 
 Численост
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Личности 
 Янко Янев – български бригаден генерал

Други 
Селото е известно с производството си на сладки дини (карпузи). Също така на входа на селото има голяма мандра за млечни продукти – Деникер. (закрита)

Източници 

Села в област Хасково
Населени места в община Хасково